Trendsetter (persoon), iemand die weet wat de mode is/wordt
Trendsetter (object), ding dat vooruitloopt op de mode/techniek
Trendsetter (platform), halfafzinkbaar platform